Владимир (Ладо) Лонгинозович Кавсадзе (1886—1953) — советский, российский и грузинский оперный певец (лирический тенор), народный артист Грузинской ССР (1943). Один из организаторов грузинского Театра музыкальной комедии (1921).

Биография 
Сын священника. Во время учёбы в тифлисской гимназии в 1894—1904 гг., вместе с братьями и сестрой пел в хоре своего дяди — известного исполнителя грузинских песен Сандро Кавсадзе (1873—1939), музыканта-фольклориста и близкого друга И. В. Сталина в период его учёбы в Тифлисской семинарии, впоследствии основателя народного ансамбля песни и танца Грузии.

Владимир брал в Тбилиси частные уроки пения у Э. Г. Броджи.

Сценическую деятельность начал как опереточный актёр в московском театре «Буфф» (рук. А. Блюменталь-Тамарин) в 1908 году.
 
До 1917 выступал в театрах оперетты Москвы, Петербурга-Петрограда («Луна-парк»), Оренбурга, Таганрога (1913), Смоленска (1916), Ташкента, где участвовал в создании Ташкентского музыкального театра).

В 1921—1939 гг. — солист Тбилисского оперного театра. В 1939—1942 годах — директор и художественный руководитель Грузинской государственной филармонии, в 1942—1953 годах — директор Тбилисского государственного цирка.

Обладал заметным тембром голоса, сценической культурой. Исполнял комические роли.

Исполнил около 60 партий в опереттах. Первый исполнитель партий: Дворцового шута («Тамара Коварная» М. Баланчивадзе, 2-я ред., 1926; 3-я ред., 1937), Луарсаба («Жизнь — радость» Д. Аракишвили, 1927), Симон-хана («Бахтриони» Г. Киладзе, 1936), Сако («Кето и Котэ» В. Долидзе, ред. Г. Киладзе, 1937, на декаде грузинского искусства в Москве).

Избранные партии 
 Звездочет («Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова),
 Джиджи («Каморра» Э. Д. Эспозито)
 Гипперт («Фринаш» Эверта),
 Катан («Гейша» Джонса),
 Геннадий («Ночь любви» Валентинова),
 Парис, Орфей («Прекрасная Елена», «Орфей в аду» Оффенбаха),
 Барон («Цыганский барон» И. Штрауса) и др.
 Абесалом («Абесалом и Этери» З. Палиашвили),
 Шота Руставели («Сказание о Шота Руставели» Д. Аракишвили)

Избранная фильмография 
 1924 — Буревестники — Гитуа
 1926 — Ханума — князь Леван Пантеашвили
 1927 — Первая и последняя — Ило, молодой горец
 1943 — Он ещё вернётся

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1950)
 Орден «Знак Почёта» (1957)
 Народный артист Грузинской ССР (1943)

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963

Ссылки 
 Кавсадзе, Владимир Лонгинозович

Актёры СССР
Актёры Грузии
Актёры России
Оперные певцы и певицы СССР
теноры
Театральные деятели СССР
Певцы и певицы оперетты в России
народные артисты Грузинской ССР